

Persone
 Elena Fanchini (1985-2023) – sciatrice alpina italiana, sorella di Nadia e Sabrina
 Nadia Fanchini (1986) – sciatrice alpina italiana, sorella di Elena e Sabrina
 Sabrina Fanchini (1988) – sciatrice alpina italiana, sorella di Elena e Nadia

Altro
 Museo civico archeologico etnografico Carlo Giacomo Fanchini – museo di Oleggio, provincia di Novara